

Geografia 
 Capo Milazzo – promontorio della Sicilia
 Golfo di Milazzo – insenatura naturale della costa nordorientale della Sicilia
 Milazzo – comune italiano della città metropolitana di Messina

Persone 
 Angelina Milazzo – militare italiana, decorata dalla Repubblica Sociale Italiana con la Medaglia d’oro al valor militare alla memoria 
 Ilaria Milazzo – cestista italiana
 Ivo Milazzo – fumettista italiano
 Massimo Milazzo – attore, doppiatore, dialoghista, direttore del doppiaggio e regista teatrale italiano
 Nino Milazzo – giornalista italiano
 Oriana Milazzo – ex cestista italiana
 Silvio Milazzo – politico italiano

Navi militari 
 Milazzo – posamine della Regia Marina
 Milazzo – cacciamine della Marina Militare

Sport 
Milazzo Genius – squadra di hockey in-line di Milazzo
Società Sportiva Milazzo – squadra di calcio di Milazzo